Straub kan syfta på:

 Alexander Straub
 Brunó Straub
 Hausi Straub
 Jean-Marie Straub
 Johann Baptist Straub
 Jürgen Straub
 Peter Straub
 Ramona Straub
 Robert W. Straub
 Wolfgang Straub
 Zoë Straub

[
Tyska efternamn